Peru (ave) - nome comum dado às aves galiformes do gênero Meleagris

Localidades 
 Peru - país da América do Sul

 Peru (Kansas)
 Peru (Illinois)
 Peru (Indiana)
 Peru (Nebraska)

Desambiguação